Titusville ist der Name verschiedener Orte in den Vereinigten Staaten:

 Titusville (Florida)
 Titusville (New Jersey)
 Titusville (New York)
 Titusville (Pennsylvania)